Jus2 () — второй официальный саб-юнит южнокорейского бойз-бенда GOT7. Был сформирован в 2019 году JYP Entertainment и состоит из дух участников: JB и Югёма. Дебют состоялся 5 марта 2019 года с мини-альбомом Focus.

Название 
Название дуэта, по словам участника Югёма, это «комбинация из слов just (просто) и two (два)».

История 
13 февраля 2019 JYP Entertainment объявили о формировании нового подразделения GOT7 которое должно было дебютировать примерно в марте. Позже выяснилось, что их мини-альбом Focus будет выпущен 5 марта и будет состоять из шести треков с «Focus On Me» в качестве заглавного трека. Музыкальные видео для заглавного трека было выпущено 3 марта. Дебют дуэта состоялся 7 марта, на музыкальной телевизионной программе M Countdown транслируемой на телеканале Mnet. Песня «Focus» дебютировала на шестом месте Billboard World Album Chart.

Они выпустили OST «Take» для дорамы «Этот психометрический парень».

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки

Туры и концерты 
 Jus2 <FOCUS> Live Premiere with V Live
 Jus2 <FOCUS> Premiere Showcase Tour

См. также 
 Got7 дискография

Примечания 

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2019 году
Исполнители JYP Entertainment
Музыкальные дуэты